Эмакхазени:

 Эмакхазени — административный центр местного муниципалитета Эмакхазени в районе Нкангала провинции Мпумаланга (ЮАР).
 Эмакхазени — местный муниципалитет в районе Нкангала провинции Мпумаланга (ЮАР).